Die Liga II 2021/22 war die 82. Spielzeit der zweithöchsten rumänischen Fußballliga. Sie begann am 31. Juli 2021 und endete am 4. Juni 2022.

Modus 
Insgesamt nahmen 20 Mannschaften teil. Die Teams spielten zunächst jeweils einmal gegeneinander. Anschließend folgte eine Aufstiegsrunde mit den sechs besten Vereinen. Dort spielte jedes Team zweimal gegeneinander und die Punkte aus der Vorrunde wurden übernommen. Die ersten beiden Vereine stiegen in die Liga 1 auf, während der Dritt- und Viertplatzierte in Play-offs gegen den Siebten bzw. Achten der Liga 1 um den Aufstieg spielten.

Die Vereine auf den Plätzen 7 bis 15 der Vorrunde spielten in den zwei getrennten Abstiegsrunden jeweils einmal gegeneinander. Auch hier wurden die Punkte aus der Vorrunde übernommen. Aus beiden Gruppen stiegen der Sechste und Siebte ab. Die beiden Fünften spielten in einem Entscheidungsspiel den sechsten Absteiger aus. Nach dem Rückzug von Turris-Oltul Turnu Măgurele stand dieser bereits als erster Absteiger fest.

Vorrunde

Tabelle

Aufstiegsrunde 
Die Punkte aus der Vorrunde wurden als Bonus gutgeschrieben.

Abschlusstabelle

Abstiegsrunde

Gruppe A 
Die Vereine, die die Plätze 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19 der Vorrunde belegten, traten in der Gruppe A an. Die Punkte aus der Vorrunde wurden als Bonus gutgeschrieben.

Gruppe B 
Die Vereine, die die Plätze 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20 der Vorrunde belegten, traten in der Gruppe B an. Die Punkte aus der Vorrunde wurden als Bonus gutgeschrieben.

Play-off 
Der Dritte und Vierte der Aufstiegsrunde spielten gegen den Siebten bzw. Achten der Liga 1. Die Spiele fanden am 21. und 28. Mai 2022 statt.

|}

Relegation 
Die beiden Fünften der Abstiegsgruppen spielten um den Klassenverbleib. Die Spiele fanden am 14. und 21. Mai 2022 statt.

|}

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle auf romaniansoccer.ro (rumänisch)
 Saison auf soccerway.com

2021 22
Fußballsaison 2021/22